EPTV, sigle d'Établissement public de télévision peut faire référence à :

 Établissement public de télévision, le groupe de télévision publique algérien ;
 Télévision Algérienne, son réseau de télévision phare.